L’Eurymédon (du grec ancien Εὐρυμέδων / Eurumédōn ; en turc Köprüçay) est un fleuve de Turquie long de  qui coule dans la province d'Antalya et se jette dans la mer Méditerranée.

C'est à son embouchure qu'en , le général Cimon, combattant de la ligue de Délos, bat les forces perses lors de la bataille de l'Eurymédon.

Notes et références 
 

Cours d'eau en Turquie